Список видов рода Chlaenius. Данный список содержит около 1000 видов из одного крупнейших родов жужелиц Chlaenius (подсемейство харпалины), включённых в него изначально при первоописании или перенесённых в последующих ревизиях согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Таксономия

A 

 Chlaenius abacoides Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius aberanus Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius aberrans Bates, 1882 c g
 Chlaenius abjectus Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius abstersus Bates, 1873 c g
 Chlaenius accedens Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius acroxanthus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius acutecostatus Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius adagidensis Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius adametzi Kuntzen, 1913 c g
 Chlaenius adonis Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius aeneocephalus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius aeratus Quensel, 1806
 Chlaenius aestivus Say, 1823 i c g b
 Chlaenius aethiopicus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius afganus Jedlicka, 1956 c g
 Chlaenius africanicus Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius agilis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius agiloides Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius akanensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius alaotraensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius albissoni Reitter, 1908 c g
 Chlaenius alesi Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius alexanderdostali Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius alfredpuchneri Kirschenhofer, 2014 c g
 Chlaenius allacteus Alluaud, 1919 c g
 Chlaenius allardi (Basilewsky, 1967) c g
 Chlaenius allardianus Lorenz, 1998 c g
 Chlaenius alluaudi Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius alluaudianus Jedlicka, 1957 c g
 Chlaenius alternans (Imhoff, 1843) c g
 Chlaenius alternatus G. Horn, 1871 i c g b
 Chlaenius alutaceus Gebler, 1830 c g
 Chlaenius amabilis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius amarae Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius amauropterus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius amazonicus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius ammon (Fabricius, 1801) c g
 Chlaenius amoenus Dejean, 1831 i c g b
 Chlaenius ampanihyensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius amplians Bates, 1891 c g
 Chlaenius amplicollis (Basilewsky, 1953) c g
 Chlaenius amplipennis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius amydrus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius analis (Olivier, 1795)
 Chlaenius analisimilis Pomeroy, 1932 c g
 Chlaenius anchomenoides Bates, 1889
 Chlaenius andamanensis Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius androyanus Jeannel, 1949 c g
 Chlaenius angolanus (Basilewsky, 1953) c g
 Chlaenius angustatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius anischenkoi Kirschenhofer, 2010
 Chlaenius annulipes Bates, 1892 c g
 Chlaenius antennatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius anthraceus Alluaud, 1918 c g
 Chlaenius anthracoderus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius aodai Liu & Liang, 2013 c g
 Chlaenius apicalis Wiedemann, 1819
 Chlaenius apollo Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius arakanensis (Brunk & Kirschenhofer, 2016) c g
 Chlaenius argentinicus Jedlicka, 1946 c g
 Chlaenius armenus Jedlicka, 1950 c g
 Chlaenius arnoldi Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius aruwimius Bates, 1890 c g
 Chlaenius aspericollis Bates, 1873 c g
 Chlaenius assamensis Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius assecla Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius aterrimus (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius athleta Kryzhanovskij, 1976 c g
 Chlaenius atratulus Mandl, 1983
 Chlaenius atratus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius atripes Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius atropos Andrewes, 1941 c g
 Chlaenius attenuatus Klug, 1833 c g
 Chlaenius augustus Newman, 1838 i c g b
 Chlaenius aurifex Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius auripilis Andrewes, 1936 c g
 Chlaenius aurolimbatus (LaFerté-Sénectère, 1851) c g
 Chlaenius australis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius azurescens Chaudoir, 1876 i c g
 Chlaenius azureulus Mandl, 1983

B 

 Chlaenius backanensis Kirschenhofer, 2014 c g
 Chlaenius baehri (Kirschenhofer, 1998) c g
 Chlaenius baeticus Rambur, 1837
 Chlaenius bakwuensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius baliensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius balthasari Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius bandjermasinensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius bangkokensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius baoxingensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius barkeri Csiki, 1931 c g
 Chlaenius basilimbatus (Grundmann, 1956) c g
 Chlaenius baxi (Gory, 1833) c g
 Chlaenius baxii (Gory, 1833)
 Chlaenius beatus Bates, 1891 c g
 Chlaenius bengalensis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius benyovszkyi (Csiki, 1931) c g
 Chlaenius bergerdostali Kirschenhofer, 2016 c g
 Chlaenius berndjaegeri Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius betioky Kirschenhofer, 2015 c g
 Chlaenius betrokaensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius bicolor Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius bifenestratus Klug, 1832 c g
 Chlaenius bilyi Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius bimaculatus Dejean, 1826
 Chlaenius binghami Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius bioculatus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius bipustulatus Boheman, 1848 c g
 Chlaenius birmanicus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius bisignatus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius bivulnerus Motschulsky, 1858 c g
 Chlaenius boali Kirschenhofer, 2016 c g
 Chlaenius bocandei (Laferte-Senectere, 1852)
 Chlaenius bodhidharma Liu & Liang, 2013 c g
 Chlaenius bohemani Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius boisduvalii Dejean, 1831 c g
 Chlaenius bonelli (Mateu, 1947) c g
 Chlaenius borellyi Burgeon, 1941 c g
 Chlaenius borgouensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius bottegoi Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius boueti (Jeannel, 1949) c g
 Chlaenius boukali Kirschenhofer, 2005 c g
 Chlaenius braminus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius brasiliensis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius breuningi Jedlicka, 1931 c g
 Chlaenius brevilabris LeConte, 1847 i c g b
 Chlaenius brevior Fairmaire, 1901
 Chlaenius breviusculus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius brunnescens Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius bulirschi Kirschenhofer, 2010 c g
 Chlaenius buquetii (Dejean & Boisduval, 1830) c g
 Chlaenius buriensis Kirschenhofer, 1998

C 

 Chlaenius caecus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius caeruleiceps Bates, 1892 c g
 Chlaenius caeruleicollis Chaudoir, 1876 i c g
 Chlaenius caesitius Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius caffer Boheman, 1848 c g
 Chlaenius callichloris Bates, 1873
 Chlaenius cambodiensis Bates, 1889 c g
 Chlaenius camerunensis Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius canariensis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius carbonatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius caurinus (G. Horn, 1885) i c g
 Chlaenius cavilabrum Barker, 1922 c g
 Chlaenius cebuensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius cecrops Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius celer Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius ceramensis Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius chagga Alluaud, 1927
 Chlaenius chainatensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius chalcoderus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius chalcothorax Wiedemann, 1823 c g
 Chlaenius cham Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius championi Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius changwatensis (Kirschenhofer, 1998) c g
 Chlaenius chapanus Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius chaudoiri G. Horn, 1876 i c g b
 Chlaenius chengduensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius cheni Liu & Liang, 2013 c g
 Chlaenius cherensis Kirschenhofer, 1999 c g
 Chlaenius chiangmaiensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius chitwanensis Kirschenhofer, 2005
 Chlaenius chlorochrous Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius chlorodius Dejean, 1826 c g
 Chlaenius chomthongensis Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius chrysocephalus P. Rossi, 1790
 Chlaenius chrysoderus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius chuanqianensis Liu & Liang, 2011 c g
 Chlaenius chuji Jedlicka, 1946 c g
 Chlaenius cinctus (Fabricius, 1781) c g
 Chlaenius circumcinctus Say, 1830 i c g b
 Chlaenius circumdatus Brulle, 1835 c g
 Chlaenius circumductus A.Morawitz, 1862 c g
 Chlaenius circumscriptus Duftschmid, 1812
 Chlaenius clarksoni Barker, 1922 c g
 Chlaenius clypeopatens (Basilewsky, 1949) c g
 Chlaenius coeruleipennis Boheman, 1860 c g
 Chlaenius coeruleus (Steven, 1809) c g
 Chlaenius colasi Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius collarti Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius colmanti Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius colombensis Jedlicka, 1964
 Chlaenius columbinus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius comans Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius comes Péringuey, 1896 c g
 Chlaenius communimacula Chaudoir, 1883 c g
 Chlaenius conformis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius congoanus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius congoensis Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius conradsi Kuntzen, 1913 c g
 Chlaenius consobrinus Péringuey, 1896 c g
 Chlaenius consors Péringuey, 1896 c g
 Chlaenius contractus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius controversus Péringuey, 1926 c g
 Chlaenius convexus Fairmaire, 1886 c g
 Chlaenius cookei Andrewes, 1933 c g
 Chlaenius coquereli Fairmaire, 1868
 Chlaenius coquerelii Fairmaire, 1869 c g
 Chlaenius corbetti Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius cordicollis Kirby, 1837 i c g b
 Chlaenius cordifer Bates, 1891 c g
 Chlaenius corrosulus Bates, 1892 c g
 Chlaenius coscinioderus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius coscinioderus Chaudoir,
 Chlaenius cosciniophorus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius costiger Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius costipennis Boheman, 1848 c g
 Chlaenius costulatus Motschulsky, 1859
 Chlaenius coxalis Fischer von Waldheim, 1844 c g
 Chlaenius crebrepunctatus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius crenistriatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius cribellatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius cribellicollis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius cribricollis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius croesus (Fabricius, 1801) c g
 Chlaenius croyi Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius cruciatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius crudelis Péringuey, 1896 c g
 Chlaenius cruralis Fischer von Waldheim, 1829 c g
 Chlaenius cubanus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius cumatilis Leconte, 1851
 Chlaenius cupreocinctus Reiche, 1850 c g
 Chlaenius cupreolineatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius cupreolus Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius cupreopurpureus Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius cupripennis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius cuprithorax Quedenfeldt, 1883 c g
 Chlaenius cursor Chevrolat, 1835 c g
 Chlaenius curtii (Lemaire, 2001) c g
 Chlaenius curtulus Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius cyaneus Brulle, 1835 c g
 Chlaenius cyanipennis Boheman, 1848 c g
 Chlaenius cyanostolus Andrewes, 1924 c g
 Chlaenius cylindricollis Dejean, 1831 c g

D 

 Chlaenius daer Darlington, 1968 c g
 Chlaenius dajuensis Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius dalibaiensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius daressalaami Jedlicka, 1957 c g
 Chlaenius darfurensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius darlingensis Laporte, 1867 c g
 Chlaenius darlingtoni (Basilewsky, 1951) c g
 Chlaenius davidsoni Mandl, 1978 c g
 Chlaenius decellei (Basilewsky, 1968) c g
 Chlaenius decipiens L. Dufour, 1820
 Chlaenius decorsei Alluaud, 1916 c g
 Chlaenius dejeanii Dejean, 1831
 Chlaenius delicatus Bates, 1892 c g
 Chlaenius deliciolus Bates, 1873 c g
 Chlaenius delkeskampi (Basilewsky, 1956)
 Chlaenius densaticollis Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius denticulatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius deplanatus (Laferte-Senectere, 1851)
 Chlaenius deserticola Raffray, 1886 c g
 Chlaenius deuvei Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius deyrollei (Laferte-Senectere, 1851)
 Chlaenius dhawalagiriensis Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius diabolicus (Basilewsky, 1961) c g
 Chlaenius dianus Jedlicka, 1957 c g
 Chlaenius dichrous Wiedemann, 1821 c g
 Chlaenius diephelus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius differens Peyron, 1858 c g
 Chlaenius difficilis Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius dilatatus (Motschulsky, 1864) c g
 Chlaenius dilutipes Reitter, 1894
 Chlaenius dimidiatus Chaudoir, 1842 c g
 Chlaenius dinodoides Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius discicollis (Laferte-Senectere, 1851)
 Chlaenius discopictus Fairmaire, 1893 c g
 Chlaenius dispreticus (Basilewsky, 1968) c g
 Chlaenius dissidens Péringuey, 1926 c g
 Chlaenius dissimilis (Basilewsky, 1950) c g
 Chlaenius distigma Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius ditulus Péringuey, 1904 c g
 Chlaenius diversus Facchini, 2011 c g
 Chlaenius dives Dejean, 1826 c g
 Chlaenius djaina Maindron, 1899 c g
 Chlaenius dohrnii (Bertoloni, 1857) c g
 Chlaenius dondoensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius doriae Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius dorsalis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius dostojevskii Tschitscherine, 1895 c g
 Chlaenius dostojevskji Tschitscherine, 1895
 Chlaenius douei Peyron, 1858 c g
 Chlaenius drescheri Louwerens, 1951 c g
 Chlaenius ducalis Chaudoir, 1876
 Chlaenius dureli Maindron, 1899 c g
 Chlaenius dusaultii (L.Dufour, 1821) c g
 Chlaenius duvaucelii (Dejean, 1831) c g

E-F 

 Chlaenius ecuadoricus Jedlicka, 1946 c g
 Chlaenius effugiens Péringuey, 1908 c g
 Chlaenius eggeri Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius electrinus Giebel, 1862 c g
 Chlaenius elegans (Schmidt-Goebel, 1846) c g
 Chlaenius elgonensis Alluaud, 1939 c g
 Chlaenius elisabethanus Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius elongatulus Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius elongatus (Klug, 1833) c
 Chlaenius emarginatus Say, 1823 i c g b
 Chlaenius eneides Bates, 1892 c g
 Chlaenius epicosmoides (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius episcopalis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius epistrophus Alluaud, 1927 c g
 Chlaenius eritreaensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius ernesti Gory, 1833 c g
 Chlaenius eruditus Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius erythrocnemis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius erythropus Germar, 1824 i c g b
 Chlaenius eryx Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius etoshaensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius eugrammus Basilewsky, 1947 c g
 Chlaenius eurybates Bates, 1891 c g
 Chlaenius euryscopus Bates, 1886 c g
 Chlaenius evae Wrase, 2012 c g
 Chlaenius exaratus (Basilewsky, 1949) c g
 Chlaenius exilis Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius extensus Mannerheim, 1825 c g
 Chlaenius eyeni Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius fairmairei Murray, 1858 c g
 Chlaenius fallax (Olivier, 1795)
 Chlaenius farai Jedlicka, 1949 c g
 Chlaenius farkaci Kirschenhofer, 2005
 Chlaenius fasciger Chaudoir, 1883 c g
 Chlaenius fastigatus Andrewes, 1921 c g
 Chlaenius feanus Bates, 1892 c g
 Chlaenius femoratus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius fenestratus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius feronioides Murray, 1858
 Chlaenius feronoides Murray, 1858 c g
 Chlaenius festivus Panzer, 1796
 Chlaenius fimbriatus (Klug, 1833) c g
 Chlaenius finitimus Peringuey, 1908
 Chlaenius fizianus Basilewsky, 1961 c g
 Chlaenius flaccidus G. Horn, 1876 i c g b
 Chlaenius flavicornis Fischer von Waldheim, 1842 c g
 Chlaenius flaviguttatus W. S. Macleay, 1825
 Chlaenius flavipes Ménétriès, 1832 c g
 Chlaenius flavofemoratus Laporte, 1834 c g
 Chlaenius flavomaculatus (Kolbe, 1889) c g
 Chlaenius flavoscriptus Quedenfeldt, 1891 c g
 Chlaenius fletcheri Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius floridanus G. Horn, 1876 i c g b
 Chlaenius formosanus Jedlicka, 1935
 Chlaenius formosensis Lorenz, 1998 c g
 Chlaenius forreri Bates, 1884 c g
 Chlaenius fouquei Kirschenhofer, 2016 c g
 Chlaenius frater Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius fraterculus Maindron, 1899 c g
 Chlaenius fraternus Kolbe, 1889 c g
 Chlaenius freyellus Jedlicka, 1959 c g
 Chlaenius freyi Jedlicka, 1960 c g
 Chlaenius freynei Burgeon, 1937 c g
 Chlaenius fugax Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius fulgidicollis L. Dufour, 1820
 Chlaenius fulvicollis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius fulvipes (Chaudoir, 1835) c g
 Chlaenius furvus Zhang; Liu & Shangguan, 1989 c
 Chlaenius fuscicornis Dejean, 1831 i c g b

G-H 

 Chlaenius gabonensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius gabonicus Gemminger & Harold, 1868 c g
 Chlaenius gambelaensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius gansuensis Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius gaoligongensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius gardoensis (Kirschenhofer, 2009) c g
 Chlaenius garnerae Kirschenhofer, 2016 c g
 Chlaenius geayi Jeannel, 1949 c g
 Chlaenius geisthardti Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius gemmingeri Ballion, 1869 c g
 Chlaenius geniculatus (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius germanus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius gestroi Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius ghesquierei Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius gikondo Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius glabratus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius glabricollis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius glaucinus Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius glaucus LeConte, 1856 i c g
 Chlaenius gonioderus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius gonospilus Walker, 1871 c g
 Chlaenius goossensi Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius goryi Gory, 1833 c g
 Chlaenius gotschii Chaudoir, 1846 c g
 Chlaenius greensladei Darlington, 1971 c g
 Chlaenius greyanus White, 1841 c g
 Chlaenius grootfonteinensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius grundmanni (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius guatemalenus Bates, 1882 c g
 Chlaenius guineensis Kolbe, 1883
 Chlaenius gundlachi Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius gunganagarensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius guttula Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius haeckeli Kirschenhofer, 2014 c g
 Chlaenius hainanensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius hamatus Eschscholtz, 1829 c g
 Chlaenius hamifer Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius harpalinus Eschscholtz, 1833 i c g b
 Chlaenius heidenfelderi Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius helvetorum Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius hemichlorus Fairmaire, 1889 c g
 Chlaenius henryi Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius herbaceus Chevrolat, 1834 c g
 Chlaenius heyrovskyi Jedlicka, 1949 c g
 Chlaenius hildebrandti Harold, 1880 c g
 Chlaenius himalayicus Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius holomelas (Alluaud, 1915) c g
 Chlaenius hornburgi Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius horni Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius hostilis Putzeys, 1880 c g
 Chlaenius howa Künckel d’Herculais, 1891 c g
 Chlaenius huedepohli Mandl, 1983 c g
 Chlaenius humeralis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius humphreyi Alluaud, 1927 c g
 Chlaenius hunanensis Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius hutiaoxiaensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius hypocrita Péringuey, 1896 c g

I-J 

 Chlaenius imitatus Reitter, 1895 c g
 Chlaenius immaculatus Péringuey, 1885 c g
 Chlaenius immunitus Murray, 1858 c g
 Chlaenius imperialis Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius impictus Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius impressicollis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius impunctifrons Say, 1823 i c g b
 Chlaenius inaequalis Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius incognitus Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius inderiensis Motschulsky, 1850
 Chlaenius indicus Jedlicka, 1956 c g
 Chlaenius indutus Klug, 1833 c g
 Chlaenius infantulus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius infersus Péringuey, 1926 c g
 Chlaenius inops Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius insignis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius instabilis Raffray, 1886 c g
 Chlaenius insulanus Louwerens, 1956 c g
 Chlaenius insularis (Ueno, 1964) c g
 Chlaenius intermedius Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius interruptus G. Horn, 1876 i c g b
 Chlaenius irakensis Jedlicka, 1959
 Chlaenius iranensis Kirschenhofer, 1998 c g
 Chlaenius isaloensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius itombwanus Basilewsky, 1961 c g
 Chlaenius ivorensis Facchini, 2011 c g
 Chlaenius jacobsoni Andrewes, 1926 c g
 Chlaenius jactus Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius jaechi (Kirschenhofer, 1991) c g
 Chlaenius jaegeri Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius jakeschi Jedlicka, 1967 c g
 Chlaenius jaleswarensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius jamaicae Darlington, 1936 c g
 Chlaenius janaki Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius janthinus L.Redtenbacher, 1844 c g
 Chlaenius janus Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius jeanneli Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius jordani (Basilewsky, 1955) c g
 Chlaenius jos Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius jucundulus (Basilewsky, 1970) c g
 Chlaenius judianensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius junceus Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius jureceki Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius juvencus Dejean, 1831 c g

K 

 Chlaenius kabompo Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius kafakumbae Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius kalimantanensis (Kirschenhofer, 2003) c
 Chlaenius kanarae Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius kapangae Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius kashituensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius kashmiricus (Grundmann, 1955) c g
 Chlaenius kaszabi Jedlicka, 1951 c g
 Chlaenius katanga Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius katanganus Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius kathmanduensis Kirschenhofer, 2016 c g
 Chlaenius kathrynae Kavanaugh & Rainio, 2016 c g
 Chlaenius keniaensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius kenyerii Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius kerkvoordeae Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius kilimanus (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius kindermanni Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius kira Alluaud, 1919 c g
 Chlaenius kirki Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius kirschenhoferi Azadbakhsh, 2017 c g
 Chlaenius kivuanus Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius kivuensis Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius klapperichi Jedlicka, 1956 c g
 Chlaenius koenigi Semenov, 1888 c g
 Chlaenius kolariensis Maindron, 1898 c g
 Chlaenius kolbei (Duvivier, 1892) c g
 Chlaenius koltzei (Grundmann, 1956) c g
 Chlaenius kotys Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius kraatzi Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius kryzhanovskyi Basilewsky, 1968 c g
 Chlaenius kulti Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius kurosawai Kasahara, 1986 c g
 Chlaenius kwazuluensis Kirschenhofer, 2009 c g

L 

 Chlaenius labroexcisus Basilewsky, 1948
 Chlaenius lacunosus Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius ladon Kirschenhofer, 1998
 Chlaenius laeticollis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius laetiusculus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius laetoides Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius laetus (Fabricius, 1794) c g
 Chlaenius laevicollis Péringuey, 1926 c g
 Chlaenius laevipennis Chaudoir, 1876
 Chlaenius laeviplaga Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius laeviusculus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius lafertei Guerin-Meneville, 1843 c g
 Chlaenius lamottei (Basilewsky, 1951) c g
 Chlaenius langmusiensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius langsonensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius laosensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius laotinus Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius lapillus Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius lastii Bates, 1886 c g
 Chlaenius lateralis Brullé, 1838 c g
 Chlaenius latesternalis (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius laticollis Say, 1823 i c g b
 Chlaenius latipalpis Mandl, 1992 c g
 Chlaenius latipennis Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius latithorax Mannerheim, 1844
 Chlaenius lativittis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius latreillei (Laferte-Senectere, 1852)
 Chlaenius latro Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius lederi Reitter, 1888 c g
 Chlaenius leigongshanensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius leishanensis Kirschenhofer, 2005 c g
 Chlaenius leleupi (Basilewsky, 1952) c g
 Chlaenius leopoldi Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius leprieuri Gory, 1833 c g
 Chlaenius leptopus Basilewsky, 1956 c g
 Chlaenius leucops (Wiedemann, 1823) c g
 Chlaenius leucoristus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius leucoscelis Chevrolat, 1835
 Chlaenius leytensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius li Liu & Liang, 2013 c g
 Chlaenius limbatus Wiedemann, 1821 c g
 Chlaenius limbicollis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius limbipennis Boheman, 1860 c g
 Chlaenius lineatus Putzeys, 1880 c g
 Chlaenius lineellus Motschulsky, 1859 c g
 Chlaenius lineicinctus Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius linwensini Liu & Liang, 2011 c g
 Chlaenius liocephalus Basilewsky, 1952
 Chlaenius lioderus Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius liothorax Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius lirifer Andrewes, 1941 c g
 Chlaenius lissoderus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius lithophilus Say, 1823 i c g b
 Chlaenius litongaensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius loango Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius lobozianus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius loeblianus Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius lombokensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius lomii G.Müller, 1941 c g
 Chlaenius lomsakensis Kirschenhofer, 1998 c g
 Chlaenius longeantennatus (Basilewsky, 1951) c g
 Chlaenius longicornis Chaudoir, 1843 c g
 Chlaenius longulus (Jeannel, 1949) c g
 Chlaenius louwerensi Andrewes, 1936 c g
 Chlaenius loveridgei (Basilewsky, 1951) c g
 Chlaenius loxias Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius lucasi Peyron, 1858
 Chlaenius lucasii Peyron, 1858 c g
 Chlaenius lucidicollis Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius lucidulus (Boheman, 1848) c g
 Chlaenius luculentus Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius lugens Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius luisae Gestro, 1895 c g
 Chlaenius lujai Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius lulengae Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius luluanus (Basilewsky, 1949) c g
 Chlaenius lunatus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius luteicauda Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius luteoapicalis Facchini, 2011 c g
 Chlaenius luzonicus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius lyperus (Jeannel, 1949) c g

M 

 Chlaenius macropus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius maculatus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius maculiceps Boheman, 1848 c g
 Chlaenius maculiger Laporte, 1867 c g
 Chlaenius madangensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius madecassus Csiki, 1931 c g
 Chlaenius madrasensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius makalolo Bates, 1886 c g
 Chlaenius makokou Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius malachinus (Motschulsky, 1865) c g
 Chlaenius malcheri van Emden, 1937 c g
 Chlaenius mandli Grundmann, 1956 c g
 Chlaenius manowianus Jedlicka, 1957 c g
 Chlaenius manus Louwerens, 1969 c g
 Chlaenius maowensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius maputoensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius marginellus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius marginicollis Boheman, 1848 c g
 Chlaenius marginipennis Gory, 1833 c g
 Chlaenius marianensis Darlington, 1970 c g
 Chlaenius marleyi Barker, 1922 c g
 Chlaenius marondera Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius martinbaehri Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius masoni Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius maxi Gory, 1833 c g
 Chlaenius maxillosus G. Horn, 1876 i c g b
 Chlaenius mederici Kirschenhofer, 2015 c g
 Chlaenius medioguttatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius mediornatus (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius melampus Ménétriés, 1849 c g
 Chlaenius melancholicus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius melanocnemis Basilewsky, 1949
 Chlaenius melanopterus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius melanopus Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius menevillei Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius merkli Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius merklianus Kirschenhofer, 2012 c g
 Chlaenius meteorus Alluaud, 1939 c g
 Chlaenius meticulosus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius meyeri Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius micans2 W.S.MacLeay, 1825 c
 Chlaenius micans (Fabricius, 1792) c g
 Chlaenius microspilus (Bates, 1892) c g
 Chlaenius milleti Antoine, 1932 c g
 Chlaenius milloti Jeannel, 1949 c g
 Chlaenius mkongoensis Kirschenhofer, 2016 c g
 Chlaenius moaboensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius modestus Boheman, 1848 c g
 Chlaenius moestus Csiki, 1931 c g
 Chlaenius moheliensis Kirschenhofer. 2009
 Chlaenius moluccensis Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius momboensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius monardi Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius montanus Lucas, 1859 c g
 Chlaenius montivagus Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius moraveci Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius morettoi Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius morio Boheman, 1860 c g
 Chlaenius morosus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius mpanga Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius muehlei Kirschenhofer, 2004
 Chlaenius multicolor Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius mutatus Gemminger & Harold, 1868 c g

N-O 

 Chlaenius naeviger A.Morawitz, 1862 c g
 Chlaenius nanlingensis Deuve & Tian, 2005 c g
 Chlaenius nanpingensis Kirschenhofer, 1999
 Chlaenius natalensis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius nebraskensis Lecont
 Chlaenius nebrioides Antoine, 1961
 Chlaenius nemoralis Say, 1823 i c g b
 Chlaenius neocaledonicus Chaudoir, 1883 c g
 Chlaenius neochloodes Lorenz, 1998 c g
 Chlaenius nepalensis Hope, 1831 c g
 Chlaenius nepos Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius newdehliensis Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius niger Randall, 1838 i c g b
 Chlaenius nigerrimus Jedlicka, 1958 c g
 Chlaenius nigrans Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius nigratus Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius nigricans Wiedemann, 1821 c g
 Chlaenius nigricornis Fabricius, 1787
 Chlaenius nigripennis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius nigrita Dejean, 1826 c g
 Chlaenius nigroscelis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius nigrosuturatus Mandl, 1978 c g
 Chlaenius nilgiricus Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius nimbanus (Basilewsky, 1951) c g
 Chlaenius nimrod G.Horn, 1897 c
 Chlaenius nitidiceps Dejean, 1826 c g
 Chlaenius nitidicollis Dejean, 1826 c g
 Chlaenius nitidifrons Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius nitidulus Schrank, 1781
 Chlaenius noeli Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius noguchii Bates, 1873 c g
 Chlaenius nossibianus Facchini, 2011 c g
 Chlaenius notabilis Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius notula (Fabricius, 1801) c g
 Chlaenius nubicus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius nyassaensis Jedlicka, 1957 c g
 Chlaenius nyika Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius obenbergeri Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius oberthueri Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius oberthuri Sternberg, 1908
 Chlaenius obesus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius obliquatus Barker, 1922 c g
 Chlaenius oblongus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius obscuripennis Chevrolat, 1835 c g
 Chlaenius obscurus Klug, 1832 c g
 Chlaenius obsidianoides Alluaud, 1935 c g
 Chlaenius obsidianus Alluaud, 1935 c g
 Chlaenius obsoletus LeConte, 1851 i c g b
 Chlaenius obtusus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius occultus Sloane, 1907 c g
 Chlaenius ochroperas Bates, 1892 c g
 Chlaenius ocreatus Bates, 1873 c g
 Chlaenius oculatus (Fabricius, 1801) c g
 Chlaenius oligochrysus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius olivieri Crotch, 1871 c g
 Chlaenius olthofi Darlington, 1968 c g
 Chlaenius omochlorus Andrewes, 1931 c g
 Chlaenius oneili Barker, 1922 c g
 Chlaenius oodioides Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius opacipennis LaFerté-Sénectère, 1851 c g
 Chlaenius ophonoides Fairmaire, 1843 c g
 Chlaenius opisthographus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius orbicollis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius orbiculicollis Barker, 1922 c g
 Chlaenius orbus G. Horn, 1871 i c g b
 Chlaenius orphanus Péringuey, 1908 c g
 Chlaenius ostrinus Andrewes, 1924 c g
 Chlaenius ovalipennis Quedenfeldt, 1883 c g
 Chlaenius ovampo Péringuey, 1892 c g
 Chlaenius overlaeti Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius oxygonus Chaudoir, 1843 i c g b

P 

 Chlaenius pacholatkoi Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius pachys Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius paenulatus Erichson, 1843 c g
 Chlaenius pailin Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius pailinensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius pallidecornis Ballion, 1871 c g
 Chlaenius pallidicornis Ballion, 1871
 Chlaenius pallipes (Gebler, 1823) c g
 Chlaenius palpalis Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius paluensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius pan Darlington, 1968 c g
 Chlaenius panagaeoides Chaudoir, 1876
 Chlaenius pandagensis Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius panjabensis Kirschenhofer, 1998
 Chlaenius pantarensis Kirschenhofer, 2014 c g
 Chlaenius parallelus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius parepus Jedlicka, 1957 c g
 Chlaenius paromius Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius patricius Harold, 1879 c g
 Chlaenius patrizii (Basilewsky, 1953) c g
 Chlaenius patruelis Leconte, 1844
 Chlaenius paulyi Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius pauxillus Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius paykulli Crotch, 1871 c g
 Chlaenius pecirkai Jedlicka, 1932 c g
 Chlaenius pectinipes Bates, 1892 c g
 Chlaenius peltastes Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius pendjariensis Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius pennsylvanicus Say, 1823 i c g b
 Chlaenius pericallus L.Redtenbacher, 1867 c g
 Chlaenius perinetanus Facchini, 2011 c g
 Chlaenius peringueyi Kuntzen, 1919 c g
 Chlaenius perpunctatus Kuntzen, 1913 c g
 Chlaenius perrieri Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius persimilis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius perspicillaris Erichson, 1843 c g
 Chlaenius pertinax Casey, 1920 i c g
 Chlaenius peruanus Erichson, 1847 c g
 Chlaenius peterseni (Louwerens, 1967) c g
 Chlaenius phaenoderus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius pharaonis Motschulsky, 1865
 Chlaenius phenax Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius philemon Andrewes, 1936 c g
 Chlaenius piceus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius pictus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius piligenys Liu & Liang, 2010 c g
 Chlaenius pilosicoerulans Mandl, 1989 c g
 Chlaenius pimalicus Casey, 1914 i c g b
 Chlaenius planipennis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius planulatus Bates, 1884 c g
 Chlaenius platensis G.R.Waterhouse, 1841 c g
 Chlaenius platyderus Chaudoir, 1856 i c g b
 Chlaenius platynoides Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius plausibilis Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius pleuroderus Chaudoir, 1883 c g
 Chlaenius plicatipennis Wickham, 1917 c g
 Chlaenius poecilinus Bates, 1892 c g
 Chlaenius pongraczi Jedlicka, 1951 c g
 Chlaenius porinus Alluaud, 1929 c g
 Chlaenius porphyrius Bates, 1891 c g
 Chlaenius porrectus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius posticalis Motschulsky, 1854 c g
 Chlaenius posticemaculatus Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius posticus (Fabricius, 1798) c g
 Chlaenius postmaculatus (Basilewsky, 1952) c g
 Chlaenius postscriptus Bates, 1873 c g
 Chlaenius prabangensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius pradieri Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius praefectus Bates, 1873 c g
 Chlaenius prasinus Dejean, 1826 i c g b
 Chlaenius pratensis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius pretiosus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius principalis Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius privatus Bates, 1892
 Chlaenius privatus Bates, 1892 c g
 Chlaenius probsti Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius procerulus Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius prolixus Erichson, 1843 c g
 Chlaenius propeagilis Liu & Kavanaugh, 2011 c g
 Chlaenius propinquus Csiki, 1931 c g
 Chlaenius prostenus Bates, 1873
 Chlaenius prostenus Bates, 1873 c g
 Chlaenius protensus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius pseudobipustulatus Facchini, 2011 c g
 Chlaenius pseudocruciatus Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius pseudocupreolus Kirschenhofer, 2010 c g
 Chlaenius pseudoglabratus Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius pseudolulengae Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius pseudopalpalis Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius pseudopoeciloides Kirschenhofer, 2012 c g
 Chlaenius pseudoraffrayi Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius pseudotristis Chanu & Swaminathan, 2017 c g
 Chlaenius pterostichoides Andrewes, 1941 c g
 Chlaenius ptuchodes Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius puberulus Boheman, 1848 c g
 Chlaenius pubifer Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius pubipennis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius puchneri Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius pudicus (Fabricius, 1801) c g
 Chlaenius pugni Camerano, 1879 c g
 Chlaenius pulchellus Boheman, 1848 c g
 Chlaenius pulcher Nietner, 1857 c g
 Chlaenius pulchriceps Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius pumilio Kolbe, 1889 c g
 Chlaenius punctatostriatus Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius puncticephalis Saha, 1984 c g
 Chlaenius puncticollis Dejean, 1826 c g
 Chlaenius punctulatus G.Horn, 1876 c g
 Chlaenius purpureus Chaudoir, 1876 i c g b
 Chlaenius purpuricollis Randall, 1838 i c g b
 Chlaenius pusillus Say, 1823 i c g b
 Chlaenius putzeysi Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius pyrrhopodus Fairmaire, 1903 c g
 Chlaenius pyrrhos Kirschenhofer, 2004 c g

Q-R 

 Chlaenius qinqchensis Wrase & Kirschenhofer, 2012 c g
 Chlaenius quadricolor (Olivier, 1790)
 Chlaenius quadrimaculatus (Boheman, 1848) c g
 Chlaenius quadrinotatus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius quadriornatus Basilewsky, 1956 c g
 Chlaenius quadripustulatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius quadrisignatus Boheman, 1860 c g
 Chlaenius quadrisulcatus Paykull, 1790
 Chlaenius quadrivittatus Jedlicka, 1958 c g
 Chlaenius radama Künckel d’Herculais, 1891 c g
 Chlaenius raffrayi Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius rafiki Alluaud, 1929 c g
 Chlaenius rajasthanensis Kirschenhofer, 2002 c g
 Chlaenius rambouseki Lutshnik, 1933 c g
 Chlaenius ramezani Azadbakhsh & Kirschenhofer, 2019
 Chlaenius rampurensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius ranavalonae Csiki, 1931 c g
 Chlaenius rapyllii (Morvan, 1975) c g
 Chlaenius rebellis Péringuey, 1926 c g
 Chlaenius reichei (Laferte-Senectere, 1851)
 Chlaenius reitteri Jakobson, 1906 c g
 Chlaenius retropictus Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius rhodesianus Péringuey, 1899 c g
 Chlaenius rhysonotus Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius richardsi Ali, 1967 c g
 Chlaenius riparius Lorenz, 1998 c g
 Chlaenius ripicola Andrewes, 1937 c g
 Chlaenius robertae Kavanaugh & Rainio, 2016 c g
 Chlaenius robustus Boheman, 1848 c g
 Chlaenius rodriguezi Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius roeschkei Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius rotundatulus Lorenz, 1998 c g
 Chlaenius rotundithorax Liu & Kavanaugh, 2010 c g
 Chlaenius rotundus Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius rubenticollis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius rubricrus Alluaud, 1916 c g
 Chlaenius rudesculptus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius rudicollis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius ruficauda Chaudoir, 1856 i c g b
 Chlaenius rufifemoratus Macleay, 1825
 Chlaenius rufithorax Wiedemann, 1821 c g
 Chlaenius rufomarginatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius rugulosus Nietner, 1857 c g
 Chlaenius rukwaensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius ruthmuellerae Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius ruvumaensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius rysonotus Fairmaire, 1901

S 

 Chlaenius sabahensis Kirschenhofer, 1998 c g
 Chlaenius sagaingensis Kirschenhofer, 2005 c g
 Chlaenius saginatus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius sagittarius Dejean, 1831 c g
 Chlaenius salisburiensis Barker, 1922
 Chlaenius sallei Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius samoensis Csiki, 1915 c g
 Chlaenius sangaicus Alluaud, 1929 c g
 Chlaenius sankuruensis Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius sassanus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius savanicola (Basilewsky, 1968) c g
 Chlaenius scabricollis Chevrolat, 1833 c g
 Chlaenius scapularis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius schatzmayri Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius scheerpeltzi (Basilewsky, 1956) c g
 Chlaenius schillhammeri Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius schmidti Gestro, 1895 c g
 Chlaenius schoenherri (Dejean, 1831) c g
 Chlaenius schoutedeni Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius schuelei Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius sciakyi Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius scotti Alluaud, 1937 c g
 Chlaenius sculptilis Bates, 1886 c g
 Chlaenius scutellaris Harold, 1880 c g
 Chlaenius sehnali Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius seiferti Kirschenhofer, 2005 c g
 Chlaenius sellatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius semenowi Tschitscherine, 1895 c g
 Chlaenius semicupreus Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius semicyaneus Solsky, 1874 c g
 Chlaenius semipurpureus Motschulsky, 1865 c g
 Chlaenius semiviridis Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius semperi Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius senegalensis Dejean, 1831 c g
 Chlaenius sennaariensis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius sericeus (Forster, 1771) i c g b
 Chlaenius sericimicans Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius sexguttatus Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius sexmaculatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius seyrigi Alluaud, 1935 c g
 Chlaenius shaanxinensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius sibutensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius sibuti Alluaud, 1915 c g
 Chlaenius siccus Darlington, 1968 c g
 Chlaenius sichuanensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius sierraleonensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius siffointei (Basilewsky, 1968) c g
 Chlaenius signatus Boheman, 1848 c g
 Chlaenius silvestrii G.Müller, 1942 c g
 Chlaenius simba Alluaud, 1929 c g
 Chlaenius simbabwensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius similatus Boheman, 1848 c g
 Chlaenius similis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius simillimus Chaudoir, 1856 i c g b
 Chlaenius simplex Wiedemann, 1821 c g
 Chlaenius simulatorius Barker, 1922 c g
 Chlaenius sinensis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius sinuatus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius sivorii Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius skukuzaensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius sobrinus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius soccatus Say, 1830 c g
 Chlaenius soginoides Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius sokotranus Csiki, 1931 c g
 Chlaenius solitarius Say, 1823 i c g b
 Chlaenius sollicitus Laferte-Senectere, 1851
 Chlaenius somaliae Basilewsky, 1956 c g
 Chlaenius somereni Alluaud, 1929 c g
 Chlaenius soricinus Gerstaecker, 1867 c g
 Chlaenius sparsepunctatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius sparsus LeConte, 1863 i
 Chlaenius spathulifer (Bates, 1873) c g
 Chlaenius specularis van Emden, 1937 c g
 Chlaenius splendidus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius spoliatus P. Rossi, 1792
 Chlaenius startellus Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius stenoristus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius sterbai Jedlicka, 1935 c g
 Chlaenius steveni Quensel, 1806
 Chlaenius stevenii (Quensel in Schönherr, 1806) c g
 Chlaenius Štíchai Jedlicka, 1949 c
 Chlaenius straneoi Basilewsky, 1949 c g
 Chlaenius stschukini Ménétriés, 1837 c g
 Chlaenius stungtrengensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius stygius (Laferte-Senectere, 1851)
 Chlaenius suavis Alluaud, 1939 c g
 Chlaenius subcostatus W.J.MacLeay, 1864 c g
 Chlaenius suberbiei (Jeannel, 1949) c g
 Chlaenius subferrugineus (Kirschenhofer, 2003) c g
 Chlaenius submarginatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius subovatus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius subsulcatus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius suensoni Mandl, 1992 c g
 Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798) c g
 Chlaenius sulcipennis Dejean, 1826 c g
 Chlaenius sumbawanus Kirschenhofer, 2014 c g
 Chlaenius sumptuosus Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius superbus Sternberg, 1908 c g
 Chlaenius superstes Péringuey, 1926 c g
 Chlaenius suppletor Bates, 1891 c g
 Chlaenius surdipennis (Jeannel, 1949) c g
 Chlaenius suvorovi Semenov, 1912
 Chlaenius swahilius Bates, 1886 c g
 Chlaenius syangyaensis Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius sykesi Hope, 1835 c g
 Chlaenius synaptus Alluaud, 1918 c g
 Chlaenius syriacus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius systolocranioides Alluaud, 1933 c g

T 

 Chlaenius tamdaoensis Kirschenhofer, 2003 c g
 Chlaenius tanahrataensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius tansaniensis Kirschenhofer, 1999 c g
 Chlaenius tartagalensis Kirschenhofer, 2014 c g
 Chlaenius taveuniensis Kirschenhofer, 2016 c g
 Chlaenius tchabalensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius teani Gestro, 1881 c g
 Chlaenius tecospilus Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius tenellus Klug, 1832 c g
 Chlaenius tenuelimbatus Ballion, 1871 c g
 Chlaenius tenuicollis (Fabricius, 1801) c g
 Chlaenius tenuilimbatus Ballion, 1871
 Chlaenius tenuis Fairmaire, 1901 c g
 Chlaenius terminatus Dejean, 1826
 Chlaenius terminatus Dejean, 1826 c g
 Chlaenius testaceicrus Fairmaire, 1891 c g
 Chlaenius tetracelis Alluaud, 1933 c g
 Chlaenius tetragonoderus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius tetraphacus Alluaud, 1918 c g
 Chlaenius tetraspilus Alluaud, 1918 c g
 Chlaenius texanus G. Horn, 1876 i c g b
 Chlaenius thieleni (Kirschenhofer, 1998) c g
 Chlaenius thiesensis Kirschenhofer, 2007 c g
 Chlaenius tibialis Dejean, 1826 c g
 Chlaenius timorensis Darlington, 1971 c g
 Chlaenius tinantae Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius tingaudi Lassalle, 2015 c g
 Chlaenius tiomanensis Kirschenhofer, 2015 c g
 Chlaenius titschacki Jedlicka, 1946 c g
 Chlaenius togatus Klug, 1829 c g
 Chlaenius toliaraensis Kirschenhofer, 2015 c g
 Chlaenius tomentosus Say, 1823
 Chlaenius topali Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius toubaensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius touzalini Andrewes, 1920 c g
 Chlaenius trachys Andrewes, 1923 c g
 Chlaenius transfuga Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius transvaalensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius transversalis Dejean, 1831 c
 Chlaenius trapezicollis Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius treichi Alluaud, 1916 c g
 Chlaenius trichrous Alluaud, 1918 c g
 Chlaenius tricolor Dejean, 1826 i c g b
 Chlaenius trigonotomoides van Emden, 1928 c g
 Chlaenius trinotatus Laferte-Sinectere, 1851
 Chlaenius tripustulatus (Dejean, 1831) c g
 Chlaenius tristis Schaller, 1783
 Chlaenius tsanerenaensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius tschitscherini Jedlicka, 1952 c g
 Chlaenius tshibindensis Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius tudicus Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius tuky Basilewsky, 1949 c g

U-V 

 Chlaenius udaipurensis Chanu & Swaminathan, 2017 c g
 Chlaenius uluguruanus Basilewsky, 1956 c g
 Chlaenius umtalianus (Péringuey, 1904) c g
 Chlaenius unicolor Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius uninotatus Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius unyorensis Alluaud, 1934 c g
 Chlaenius uzungwensis Basilewsky, 1951 c g
 Chlaenius vadoni (Basilewsky, 1950) c g
 Chlaenius vafer LeConte, 1852 i c g b
 Chlaenius validicornis Boheman, 1848 c g
 Chlaenius validus (Chevrolat, 1835) c g
 Chlaenius variabilipes Eschscholtz, 1833 i c g
 Chlaenius varians Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius variicornis A.Morawitz, 1863 c g
 Chlaenius variipes Chaudoir, 1856 c g
 Chlaenius variolosus Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius vartianorum Mandl, 1989
 Chlaenius velocipes Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius velutinus (Duftschmid, 1812) c g
 Chlaenius venustulus Dejean, 1831 c g
 Chlaenius vertagoides (Laferte-Senectere, 1851)
 Chlaenius veselyi Kirschenhofer, 2004 c g
 Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) c g
 Chlaenius vethi Bates, 1889 c g
 Chlaenius viangchanensis Kirschenhofer, 2011 c
 Chlaenius victor Andrewes, 1928 c g
 Chlaenius victoriae Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius viduus G. Horn, 1871 i c g b
 Chlaenius vientianensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius vietnamensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius vietnami Jedlicka, 1966 c g
 Chlaenius vinhphuensis Kirschenhofer, 2009 c g
 Chlaenius violaceipennis Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius violatus Gemminger & Harold, 1868 c g
 Chlaenius virens Rambur, 1837 c g
 Chlaenius virescens Chaudoir, 1835 c g
 Chlaenius virgulatus (Jeannel, 1949) c g
 Chlaenius virgulifer Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius viridanus Jedlicka, 1952 c
 Chlaenius viridicollis Reiche, 1843 c g
 Chlaenius viridis Menetries, 1832
 Chlaenius vitalisi Andrewes, 1919 c g
 Chlaenius vitticollis Boheman, 1848 c g
 Chlaenius vividus Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius vulneratus Dejean, 1831 c g

W-Z 

 Chlaenius waddellii Murray, 1858 c g
 Chlaenius wallacei Chaudoir, 1876 c g
 Chlaenius watsaensis Burgeon, 1935 c g
 Chlaenius wegneri Louwerens, 1953 c g
 Chlaenius wenchuanensis Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius wewalkai Kirschenhofer, 2008 c g
 Chlaenius wittei Burgeon, 1937
 Chlaenius wittmerianus Mandl, 1978 c g
 Chlaenius wrasei (Kirschenhofer, 1997) c g
 Chlaenius xanthacrus Wiedemann, 1823 c g
 Chlaenius xanthomerus Alluaud, 1918 c g
 Chlaenius xanthospilus (Wiedemann, 1821) c g
 Chlaenius yamdena Kirschenhofer, 2011 c g
 Chlaenius yangonensis Kirschenhofer, 2005 c g
 Chlaenius yunnanulus Mandl, 1992 c g
 Chlaenius zanzibaricus Chaudoir, 1883 c g
 Chlaenius ziloensis Basilewsky, 1970 c g
 Chlaenius zygogrammus Laferte-Senectere, 1851

Примечания 
Комментарии 

Базы данных: i = ITIS, c = Catalogue of Life, g = GBIF, b = Bugguide.net

Источники

Литература 
 
 
 
 
 Anichtchenko, A. & Kirschenhofer, E. 2017. To the knowledge of Oriental species of subgenus Pseudochlaeniellus Jeannel, 1949 (Coleoptera, Carabidae, Chlaenius). Zootaxa 4231(2): 187—202. https://dx.doi.org/10.11646%2Fzootaxa.4231.2.3
 Azadbakhsh, S. & Kirschenhofer, E. 2019. A new species and subspecies of genus Chlaenius Bonelli, 1810 with remark on the taxonomic position of Haplochlaenius Lutshnik, 1933 and Vachinius Casale, 1984 and a new synonym of subgenus Macrochlaenites Kuntzen, 1919 (Coleoptera: Carabidae: Chlaeniini). Oriental Insects 53(4): 566—587. https://dx.doi.org/10.1080%2F00305316.2018.1561539
 Chanu, N.Y. & Swaminathan, R. 2017. Notes on species of the genus Chlaenius Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae, Chlaeniini) from four agro-climatic zones of Rajasthan, with description of two new species. Zootaxa 4237(3): 545–566. https://dx.doi.org/10.11646%2Fzootaxa.4237.3.5
 Kirschenhofer, E. 2005: Über die mit Chlaenius varücornis Morawitz, 1863 (Untergattung Achlaenius Mandl 1992) näher verwandten Arten sowie Beschreibungen neuer Arten der Untergattung Pseudochlaeniellus Jeannel, 1949 der Gattung Chlaenius Bonneli, 1810 aus der orientalischen Region. (Coleoptera: Carabidae). Entomofauna 26(9): 165—192. pdf
 Kirschenhofer, E. 2008: Neue und wenig bekannte Arten sowie drei neue Synonyme (Tribus Chlaeniini) der palaarktischen, orientalischen und himalayanischen Region (Coleoptera: Carabidae) [New and little known species and three new synonyms (Tribe Chaleniini) of the Palaearctic, Oriental and Himalayan region. (Coleoptera: Carabidae).] Acta coleopterologica, 24(3): 3-34.
 Kirschenhofer, E. 2009: Neue Arten der Gattung Chlaenius Bonelli 1810 aus der orientalischen und pazifischen Region (Coleoptera: Carabidae) [New species of the genus Chlaenius Bonelli 1810 from the Oriental and Pacific region (Coleoptera: Carabidae).] Acta coleopterologica, 25(1): 3-18.
 Kirschenhofer, E. 2011. New species of the genera Brachinus Weber, 1801 and Chlaenius Bonelli, 1810 from East and South east Asia (Carabidae, Coleoptera).] Acta coleopterologica, 27(2): 81-86.
 Kirschenhofer, E. 2014. Neue Arten in den Gattungen Chlaenius Bonelli, 1801, und Coptodera Dejean, 1825 der Australis und der Orientalis, zwei neue afrotropische Arten der Gattung Sphodroschema Alluaud, 1930, ein neues Synonym der Gattung Oxycentrus Chaudoir, 1854 sowie zwei Synonyme der Gattung Chlaenius. Entomofauna 35(1): 1-20. pdf.
 Kirschenhofer, E. 2014. Zwei neue Arten in den Gattungen Chlaenius Bonelli 1810 und Lebia Lateille 1802 aus Malaysia: Chlaenius (Pachydinodes) tiomanensis sp.n. und Lebia (Poecilothais) kinabaluensis sp.n. (Col. Carabidae). Entomofauna 35(1): 65-80.
 Kirschenhofer, E. 2015: Neue Arten der Gattung Chlaenius Bonelli, 1810 aus Madagaskar, Malaysia (Insel Tioman) und Neukaledonien (Coleoptera, Carabidae). Entomofauna 36(36): 493—504. pdf
 Liu, Y.; Shi, H.; Liang, H. 2013: Four new Chlaenius species (Coleoptera: Carabidae: Chlaeniini) from Asia and a key to the species of subgenus Chlaenioctenus. Zootaxa 3630(3): 505–518. https://dx.doi.org/10.11646%2Fzootaxa.3630.3.6

Ссылки 
 Chlaenius . biolib.cz
 Chlaenius . bugguide.net
 Chlaenius . Fauna Europaea.
 Ground beetles of the genus Chlaenius (Carabidae): atlas of beetles of Russia

N